Med Vårsta kan avses:
Vårsta – en tätort i Botkyrka kommun
Vårsta diakoni – en diakonigård i Härnösands kommun